Увайка — топонимы в Удмуртии:
 Увайка (Большая Увайка) — река Удмуртии, приток Сюзяшурки.
 Увайка (Уйвайка) — река в Удмуртии, приток Увы.
 Малая Увайка — река Удмуртии, приток Большой Увайки.